Torbica ist der Familienname folgender Personen:

 Dragan Torbica (* 1968), serbischer Basketballtrainer
 Milan Torbica (* 1981), serbischer Handballspieler